Ню́хча:

 Нюхча — деревня в Архангельской области.
 Нюхча — село в Карелии.
 Нюхча — станция в Карелии.
 Нюхча — река в Архангельской области, приток Пинеги.
 Нюхча — река в Карелии, впадает в Белое море.